Clinton River ist der Name folgender Flüsse:

 Clinton River (Waiau River), ein Fluss in der Region Southland, Neuseeland
 Clinton River (Lake St. Clair), Zufluss des Lake St. Clair (Nordamerika), Bundesstaat Michigan, Vereinigte Staaten
Siehe auch:
 Clinton River Trail